wg TERYT są 3 miejscowości, w tym 1 podstawowa
 Odrzywół – wieś (dawne miasto) w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, siedziba gminy Odrzywół
 Odrzywół – część wsi Dębówka w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Błonie
 Odrzywół – przysiółek wsi Kostrzeszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota

Inne:
 Odrzywół – gmina
 Odrzywół – dawna gromada